Пе́рвое:

 Первое — озеро в Челябинской области.
 Первое — озеро в Сахалинской области, часть озера Малое.
 Первое — озеро в Забайкальском крае.
 Первое — озеро в Мурманской области.
 Первое — озеро в Чукотском автономном округе.
 "Первое" — первое блюдо во время приёма пищи.

См. также 
 1 мая (Первое Мая)
 Первый
 Статьи, начинающиеся со слова «Первое»

Источники:

Примечания